Малинівська сільська рада — Вінницька область, Літинський район
 Малинівська сільська рада — Донецька область, Слов'янський район
 Малинівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Малинівська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Малинівська сільська рада — Кіровоградська область, Петрівський район
 Малинівська сільська рада — Рівненська область, Гощанський район
 Малинівська сільська рада — Чернівецька область, Новоселицький район
 Малинівська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район